Francesco Anichini – archivista e storico italiano (1690-1753)
 Francesco Anichini – intagliatore e orafo italiano (XV-XVI secolo)
 Luigi Anichini – orafo e medaglista italiano (1510-1559)
 Wawrzyniec Cezary Anichini – architetto italiano (1787-1861)